Калу́гина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Калугина, Елена Владимировна (1902—1962) — русский советский хормейстер, концертмейстер, педагог, композитор, фольклорист.
 Калугина, Марина Александровна (род. 1962) — российская преступница.
 Калугина, Надежда Сергеевна (1930—1990) — советский палеонтолог.
 Калугина, Татьяна Львовна (род. 1942) — советская писательница, журналистка.

Двойная фамилия 

 Калугина-Гутник, Александра Архиповна (1929—1994) — советский учёный, альголог, флорист, систематик и фитоценолог.

Топонимы 
 Калугина — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области. См. также